Oyster Bay ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oyster Bay (Alabama)
 Oyster Bay (Florida)
 Oyster Bay (New York)
 Oyster Bay (Washington)
 Oyster Bay Cove (New York)

in Australien:
 Oyster Bay (New South Wales)
 Great Oyster Bay (Tasmanien)

in Südafrika:
 Oyster Bay (Südafrika)

Sonstiges:
 USS Oyster Bay (AGP-6), Schiff der US-Navy